Die Open de Rennes 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Oktober 2014 in Rennes, Frankreich stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 183 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 287 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 284 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Rennes